Ива́н Гри́шин:
 Гришин, Иван Александрович (1918—2006) — майор, Герой Советского Союза.
 Гришин, Иван Григорьевич (1921—1943) — капитан, Герой Советского Союза.
 Гришин, Иван Иванович (1926 — ?) — советский футболист.
 Гришин, Иван Тимофеевич (1911—1985) — член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР 3—4 созывов, дипломат.
 Гришин, Иван Тихонович (1901—1951) — генерал-полковник, Герой Советского Союза.
 Гришин, Иван Трифонович (1919—1944) — капитан, Герой Советского Союза.